Шелепова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шелепова, Анастасия Михайловна (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Шелепова, Людмила Ивановна (род. 1947) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и исторического языкознания Алтайского государственного университета.
 См. также 
Шелепов